Gminy w USA:
 Appanoose (ang. Appanoose Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Appanoose (ang. Appanoose Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Appanoose (ang. Appanoose County) – w stanie Iowa